Bonifatius Wynfrith (673 k.–754) a germánok hittérítője
 I. Bonifác pápa (?–422)
 II. Bonifác pápa (?–532)
 IV. Bonifác pápa (?–615)